Па́трик Э́берт (; ) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Истанбулспор».

Клубная карьера 

Эберт начал заниматься футболом в составе клуба «Герта» из Берлина. С 1998 по 2004 год он выступал за команды различных возрастных групп, после чего подписал контракт с руководством и стал считаться потенциальным игроком основного состава.

Впервые в основе вышел в сезоне 2006/07 в еврокубковом матче против ФК «Москва». В августе 2006 года дебютировал в Бундеслиге в игре с «Вольфсбургом». В 2007 году уже считался игроком основного состава, продлил контракт до 2011 года.

В 2012 году Эберт перебрался в Испанию, подписал соглашение с «Вальядолидом». 20 августа в матче против «Сарагосы» он дебютировал в Ла Лиге. 30 октября в поединке против «Реал Сосьедада» Патрик забил свой первый гол. В первом сезоне Эберт стал одним из ключевых игроков, приняв участие в 23 встречах и 6 раз поразил ворота соперников.

7 февраля 2014 года Эберт, воспользовавшись одним из пунктов соглашения, сначала расторг контракт с «Вальядолидом», а затем подписал контракт с московским «Спартаком». Как стало известно позже, оба клуба нашли компромисс в ситуации с переходом футболиста в «Спартак» — российский клуб заплатил компенсацию в размере приблизительно € 1,4 млн. Эберт дебютировал за московскую команду 8 марта 2014 года против «Терека» (0:1).

25 июля 2015 года Эберт перешёл в «Райо Вальекано» на правах свободного агента и подписал 2-летний контракт с командой. 22 августа в матче против «Валенсии» он дебютировал в Ла Лиге. 20 августа 2016 года в поединке против «Эльче» Патрик забил свой первый гол за «Райо Вальекано». Летом 2017 года Эберт стал свободным агентом и не смог найти себе клуб до закрытия трансферного окна. В начале 2018 года Патрик вернулся в Германию, подписав соглашение с «Ингольштадт 04».

1 июля 2018 года Патрик на правах свободного агента переходит в «Динамо» (Дрезден). 22 сентября 2018 года забил свой первый гол за новый клуб в матче против «Дармштадт 98».

Карьера за сборную 
Эберт привлекался в юниорские сборные Германии всех возрастов (до 17, до 18, до 20, до 21 года). В составе молодёжной (U-21) сборной Германии стал победителем молодёжного Евро-2009.

Личная жизнь 
10 февраля 2016 года стало известно о том, что Патрик Эберт 1 января того же года в исламском центре Мадрида принял ислам.

Достижения 
 Германия (до 21)
 Чемпион Европы по футболу среди молодёжных команд: 2009

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Герты» 
 Профиль на Sky Sports 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Герта II»
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Ингольштадт 04»
Игроки ФК «Ингольштадт 04 II»
Игроки ФК «Динамо» Дрезден
Игроки ФК «Ксанти»
Игроки ФК «Кавала»
Игроки ФК «Истанбулспор»